Това е списък на астронавтите, летели на борда на совалките по програма Спейс Шатъл, подредени в хронологичен ред по мисии.

Съкращения:
 PC = Командир на полезния товар (Payload Commander)
 MSE = Бординженер
 Mir = Излитащ, за да стане част от екипажа на орбиталната станция Мир
 ISS = Излитащ, за да стане част от екипажа на МКС.

Имената на астронавтите, завръщащи се от Мир или МКС са отбелязани в курсив. Те са имали различни задачи, но са изброени в колоните за специалист по полезния товар.

STS-61A от 1985 г. е единственият полет, започнал с повече от седем астронавта (8).

1977* 

 Бел. 1 – През тази година се изпълняват тестове по подход и кацане (ALT). Това са тестове в атмосферата, осъществени с помощта на специално преработен самолет Боинг 747.
 Бел. 2 – Продължителността на полета включва само свободния полет на совалката, а не полета с помощта на самолета-носител.

1981–1985

1986-1990

1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2011

Външни препратки 
 Spacefacts.de - Списък на екипажите